Marko Šimić (napadač), hrvatski nogometni napadač
 Marko Šimić (vratar), hrvatski nogometni vratar